Ый может означать:
 Ый — река, протекает в Томской области.
 Ый — река, протекает в Хабаровском крае.
 Ый Чхон (1055—1101) — корейский учёный, принц из династии Ван и буддийский монах.